

Patronyme 

Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, né à Groningue le  et mort le  à Wassenaar, est un homme d'État néerlandais ;
Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, né à Maarsseveen le  et mort à La Haye le , est un homme politique néerlandais ;
John Tjaarda van Sterkenburg dit  (1897–1962), designer automobile américain d’origine néerlandaise et père du suivant ;
Stevens Thompson Tjaarda van Starkenberg dit Tom Tjaarda, né le  à Détroit (États-Unis) et mort le 1er juin 2017 à Turin (Italie), est un designer automobile américain d’origine néerlandaise.
Patronyme néerlandais